Berkshire peut désigner :

Toponymie
 Berkshire, un comté britannique du Sud de l'Angleterre
 Berkshire, une ville de l'État américain du New York
 Berkshire, une ville de l'État américain du Vermont
 Comté de Berkshire, un comté de l'État du Massachusetts, aux États-Unis

Autres 
 Berkshire, une race porcine locale du sud-ouest du Royaume-Uni
 Berkshire, une locomotive à vapeur

Homonymie de toponyme